Финаль 2014 () — заключительный турнир 84-го сезона чемпионата Аргентины по футболу. Он будет разыгран в первой половине года, с 7 февраля по 18 мая.

Команда, которая станет победителем турнира, получит право сыграть в Кубке Примеры 2013/14 против чемпиона Инисиаля 2013 «Сан-Лоренсо», а также примет участие в Кубке Либертадорес 2015.

Формат 
Двадцать команд играют по одному матчу по системе «каждый с каждым». Календарь матчей полностью совпадает с календарём Инисиаля 2013, только, в отличие от него, хозяева проводят свои матчи в гостях и наоборот.

Положение команд в турнирной таблице зависит от количества набранных баллов. В случае равенства очков между двумя первыми командами проводится дополнительный матч между этими командами. В случае равенства очков между более чем двумя командами будет проведён дополнительный турнир. В случае равенства очков между ними в первую очередь будет браться в расчёт разница голов, затем — наибольшее количество забитых голов.

Команды

Турнирная таблица

Таблица результатов матчей

Потуровая турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 AFA - Reglamento General
 AFA - Reglamento del Campeonato de Primera División 2013/2014

Аргентина
2014